Джон Лиа:
 Лиа Нил (род. 1995) — австралийская пловчиха.
 Лиа Нил (род. 1995) — американская пловчиха.